Ва́йтгед (, буквально — ) — англійське прізвище, що походить від давньоанглійського «hwit» (білий) та «heafod» (голова). Інші варіанти написання .

Відомі носії:
 Альфред Норт Вайтгед (; 1861—1947) — британський математик, логік, філософ.
 Вільям Вайтгед (; 1715—1785) — англійський поет-лауреат Великої Британії.
 Волтер Вайтгед (; 1840—1913) — англійський хірург.
  (, уроджений Густав Альбін Вайсскопф, ; 1874—1927) — німецький та американський механік, піонер авіації.
 Дін Вайтгед (; 1982) — англійський футболіст, півзахисник.
  (; 1941) — новозеландська композиторка.
  (; 1860—1899) — англійський дослідник, натураліст, колекціонер зразків птахів.
 Джон Генрі Константайн Вайтгед (; 1904—1960) — британський математик, племінник А. Н. Вайтгеда.
 Колсон Вайтхед (; 1969) — американський письменник.
 Пітер Вайтгед (; 1914—1958) — британський автогонщик.
  (; 1709—1774) — англійський поет-сатирик.
 Роберт Вайтгед (; 1823—1905) — англійський інженер, винахідник морської торпеди.
 Фінн Вайтгед (; 1997) — англійський актор.

Примітки